Kiszely ist der Familienname folgender Personen:

 István Kiszely (1914–1993), ungarischer Fußballspieler 
 Károly Kiszely (* 1953), ungarischer Naturschützer, Umweltpublizist und Essayist